Брайан Аллен (; 21 августа 1980, , Канада, Онтарио) — профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — защитник.

На драфте НХЛ 1998 года был выбран в 1 раунде под общим 4 номером командой «Ванкувер Кэнакс». 23 июня 2006 года обменян во «Флориду Пантерз».

Статистика 
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1995-96  Ernestown Jets              OHA-C  36    1   16   17   71  --  --  --  --  --
1996-97  Oshawa Generals             OHL    60    2    4    6   76  18   1   3   4  26
1997-98  Oshawa Generals             OHL    48    6   13   19  126   5   0   5   5  18
1998-99  Oshawa Generals             OHL    37    7   15   22   77  15   0   3   3  26
1999-00  Oshawa Generals             OHL     3    0    2    2   12   3   0   0   0  13
1999-00  Syracuse Crunch             AHL     9    1    1    2   11   2   0   0   0   2
2000-01  Kansas-City Blades          IHL    75    5   20   25   99  --  --  --  --  --
2000-01  Vancouver Canucks           NHL     6    0    0    0    0   2   0   0   0   2
2001-02  Manitoba Moose              AHL    68    7   18   25  121   5   0   1   1   8
2001-02  Vancouver Canucks           NHL    11    0    0    0    6  --  --  --  --  --
2002-03  Manitoba Moose              AHL     7    0    1    1    4  --  --  --  --  --
2002-03  Vancouver Canucks           NHL    48    5    3    8   73   1   0   0   0   2
2003-04  Vancouver Canucks           NHL    74    2    5    7   94   4   0   0   0   2
2004-05  Khimik Voskresensk          Rus    19    0    2    2   34  --  --  --  --  --
2005-06  Vancouver Canucks           NHL    77    7   10   17  115  --  --  --  --  --
2006-07  Florida Panthers            NHL    82    4   21   25  112  --  --  --  --  --
2007-08  Florida Panthers            NHL    73    2   14   16   67  --  --  --  --  --
2008-09  Florida Panthers            NHL     2    0    1    1    0  --  --  --  --  --
2009-10  Florida Panthers            NHL    74    4    9   13   99  --  --  --  --  --
2010-11  Florida Panthers            NHL    53    4    8   12   63  --  --  --  --  --
2010-11  Carolina Hurricanes         NHL    19    0    5    5   19  --  --  --  --  --
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        519   28   76  104  648   7   0   0   0   6

Ссылки 
 Статистика А. на Internet hockey database
 [nhl-transfer.ru/florida/sflorida/926-allen-brajan.html Статистика Брайана Аллена на сайте nhl-transfer.ru]

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 21 августа
Родившиеся в 1980 году
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Канзас-Сити Блэйдз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»